Безверхий — фамилия. Известные носители:

 Безверхий, Алексей Игнатьевич (1921—2004) — Герой Советского Союза.
 
 Безверхий, Иван Арсентьевич (1931—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Безверхий, Сергей Фёдорович (1940—2011) — народный депутат России, доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Совета Министров СССР.